Remembrance  peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Remembrance, le titre original d'un film muet américain de Rupert Hughes, sorti en 1922 sous le titre Un père ;
 Remembrance, un film britannique de Colin Gregg, sorti en 1982.